Magallanes es la versión castellana del apellido portugués Magalhães, y puede referirse a:

Personas 
 Fernando de Magallanes, navegante portugués, uno de los grandes descubridores al servicio de España.
 Manuel Magallanes Moure, poeta, escritor y periodista chileno 1878-1924.
 Adelfo Magallanes Campos, futbolista peruano.
 Federico Magallanes, exfutbolista uruguayo, nacido en 1976.

Lugares, instituciones y cosas 
La palabra Magallanes aparece en varios términos relacionados con el navegante Fernando de Magallanes:
 La Expedición de Magallanes-Elcano, primera expedición marítima que logra circunnavegar la Tierra. Capitaneada por Fernando de Magallanes.
 El Estrecho de Magallanes, paso marítimo localizado en Chile, en el extremo sur de Sudamérica.
 El Territorio de Magallanes (1853-1929), antigua división territorial chilena.
 La Provincia de Magallanes (1929-1974), antigua división administrativa chilena.
 La Provincia de Magallanes, actual provincia chilena de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
 La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, actual región de Chile, ubicada en el extremo austral de dicho país.
 El Departamento de Magallanes, antigua subdivisión geográfica-político-administrativa chilena.
 La Universidad de Magallanes, universidad estatal chilena, con sede principal en la ciudad de Punta Arenas.
 La cañonera Magallanes, un buque de guerra chileno que participó en la Guerra del Pacífico.
 El Club Deportivo Magallanes, club de fútbol, uno de los más antiguos de Chile.
 El Magallanes, la edición dominical del diario chileno La Prensa Austral.
 Los Navegantes del Magallanes, equipo de béisbol venezolano.
 Magallanes, municipio de la Provincia de Agusan del Norte, en Filipinas
 Magallanes, municipio de la Provincia de Cavite, en Filipinas.
 El Magallanes, navío español de fines del  y comienzos del .
 El Magallanes, un buque construido por Cunard Line bajo el nombre de China, vendido en 1880 a un armador español.
 Las Nubes de Magallanes, dos galaxias cercanas a la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes.
 La Misión Magallanes (en inglés, Magellan) a Venus.

 La Falla Fagnano-Magallanes, sistema de fallas regional que forma parte del límite transformante entre las placas tectónicas Sudamericana y Scotia.

 Magallanes, película peruana dirigida por Salvador del Solar y estrenada el 20 de agosto de 2015.